Николай Пантелеевич Анки́лов (1923—1983) — советский драматург, прозаик.

Биография 
Родился 18 ноября 1923 года в селе Лярово (ныне Башкортостан) в семье кузнеца. Детство провел в Новосибирской области. Окончил Киевское артиллерийское училище, дислоцированное в Красноярске. Участник Великой Отечественной войны. После войны служил в Уссурийске, на Чукотке. В 1951 году был переведен в Омск, потом в Калачинск. После увольнения в запас работал секретарём парткома в совхозе. С 1957 года начал журналистскую и литературную деятельность. Был газетчиком, корреспондентом радио и телевидения. Писал рассказы, повести на военную тему. Член СП СССР с 1974 года.

Умер 30 мая 1983 года. Похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище.

Творчество 
 пьесы
 «Всего три дня»
 «Танки уходят в ночь»
 «Таежная легенда»
 «Не хочу рая»
 «Родник в овраге»
 «Тревога»
 «Солдатская вдова» (1971), поставлена более чем в 100 театрах СССР и за рубежом.
 повести
 «Последний»
 «Село Березово»
 романы
 «Березовские будни (были)».

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1973) — за спектакль «Солдатская вдова» Н. П. Анкилова, поставленный на сцене Омского ОДТ
 орден Отечественной войны II степени (16.11.1944)
 два ордена Красной Звезды (14.10.1943; 26.10.1955)
 медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950) — за выслугу лет в Советской Армии

Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Писатели-соцреалисты
Похороненные на Старо-Северном кладбище